Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Żodzie – przysiółek wsi Owieczki w woj. podlaskim w pow. monieckim, w gminie Goniądz
 Kolonia Żodzie – kolonia wsi Żodzie w woj. podlaskim w pow. monieckim, w gminie Mońki